Lufft ist der Familienname folgender Personen:

 August Lufft (1801–1887), deutscher Verwaltungsjurist
 Eckardt Lufft (1876, nach 1932), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager
 Gotthilf Lufft (1848–1921), 1881 Gründer einer Mechanischen Werkstätte, heute G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH
 Hans Lufft (1495–1584), Buchdrucker 
 Peter Lufft (1911–1997), Kunst- und Theaterkritiker, Publizist und Galerist
 Till Lufft (1940–2022), deutscher Sportfunktionär
 Werner Lufft (1898–1984), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Luft (Begriffsklärung)